София Саксонска () може да се отнася за следните принцеси от Саксония:

 София Саксонска (абатеса) († 1244), абатеса на Гернроде
 София Саксонска (1587–1635), чрез женитба херцогиня на Померания-Щетин
 София Елеонора Саксонска (1609–1671), чрез женитба ландграфиня на Хесен-Дармщат
 София Мария Саксонска (1845–1867), чрез женитба херцогиня в Бавария
 Ердмута София Саксонска (1644–1670), чрез женитба Маркгрäфин вон Бранденбург-Байреутх
 Мария Анна София Саксонска (1728–1797), чрез женитба курфюрстиня на Бавария
 София фон Саксония-Лауенбург (1444–1473), чрез женитба херцогиня на Юлих и Берг
 София фон Саксония-Лауенбург (1521–1571), чрез женитба графиня на Делменхорст
 София фон Саксония-Лауенбург (1395–1462), чрез женитба херцогиня вон Померания
 Елизабет София фон Саксония-Алтенбург (1619–1680), чрез женитба херцогиня на Саксония-Гота
 Анна София фон Саксония-Гота-Алтенбург (1670–1728), чрез женитба княгиня на Шварцбург-Рудолщат
 София Вилхелмина фон Саксония-Кобург-Залфелд, чрез женитба княгиня на Шварцбург-Рудолщат
 Шарлота София фон Саксония-Кобург-Залфелд, чрез женитба наследствена принцеса на Мекленбург-Шверин
 София фон Саксония-Кобург-Залфелд, чрез женитба графиня на Менсдорф-Пуили
 София фон Саксония-Хилдбургхаузен (1760–1776), чрез женитба на Саксония-Кобург-Залфелд
 София Хедвиг фон Саксония-Мерзебург, чрез женитба херцогиня на Саксония-Кобург-Залфелд
 Доротея София фон Саксония-Алтенбург (1587–1645), абатеса на Кведлинбург
 Анна София фон Саксония-Ваймар, чрез женитба херцогиня на Мюнстерберг
 Елеанора София фон Саксония-Ваймар, чрез женитба херцогиня на Саксония-Мерзебург-Лаухщет
 София фон Саксония-Ваймар-Айзенах, чрез женитба принцеса на Шварцбург
 Елизабет София фон Саксония-Ваймар-Айзенах]], омъжена за Миндерт Дидерик де Кант
 Ернестина Августа София фон Саксония-Ваймар-Айзенах (1740–1786), чрез женитба херцогиня на Саксония-Хилдбургхаузен
 София фон Саксония-Вайсенфелс (1684–1752), чрез женитба маркграфиня на Бранденбург-Байройт
 София фон Саксония-Вайсенфелс (1654–1724), чрез женитба княгиня на Анхалт-Цербст